Борис Васильевич Ру́нге (7 августа 1925, Москва — 22 ноября 1990, там же) — советский актёр театра и кино, телеведущий; народный артист РСФСР (1985), заслуженный деятель культуры Польши (1976). Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
В 1936 году одиннадцатилетний Борис вместе со своим товарищем попал на отбор актёров для фильма «Белеет парус одинокий» и после прослушивания был утверждён на роль Пети Бачея. Будучи школьником, Рунге снялся ещё в нескольких фильмах.

Борис Рунге участвовал в Великой Отечественной войне, в действующей армии с февраля по май 1945 года, командир взвода химизащиты, с фронта вернулся в звании лейтенанта.

В 1947 году поступил в ГИТИС. По окончании Института, в 1951 году, пришёл в труппу Московского театра сатиры, в нём он проработал до конца своих дней.

Был одним из первых ведущих телепередачи «Спокойной ночи, малыши!», где исполнял роль Дедушки Так-Така. Именно он пел в конце песню «Спят усталые игрушки».

После появления Кабачка «13 стульев», где образом актёра стал пан Профессор, Борис Рунге создал эстрадный дуэт с О. А. Аросевой.

Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Почётные звания 
 Заслуженный артист РСФСР (1 августа 1967)
 Заслуженный деятель культуры Польши (1976)
 Народный артист РСФСР (9.12.1985)
 Орден Отечественной войны II степени (6.4.1985)

Творчество

Роли в театре 
 1948 — «Вас вызывает Таймыр» К. Ф. Исаева и А. А. Галича — Цыган, Человек в халате
 1950 — «Свадьба с приданым» Н. М. Дьяконова— Колхозник
 1951 — «Женихи» А. Токаева, В. В. Шкваркина— Дзыбыла, мальчик
 1952 — «Потерянное письмо» И. Л. Караджале, Реж.: Валентин Плучек — изобретатель-горожанин
 1952 — «Пролитая чаша» А. П. Глобы, Ван Ши-Фу— Монах
 1953 — «Где эта улица, где этот дом?» В. А. Дыховичного, М. Р. Слободского, постановка Э. Б. Краснянского — ведущий
 1954 — «Свадебное путешествие» В. А. Дыховичного и М. Р. Слободского, Реж.: О. П. Солюс — Костик (Константин Аркадьевич Котов)
 1955 — «Клоп» В. В. Маяковского, Постановка: Валентина Плучека и Сергея Юткевича — Директор зоосада
 1955 — «Поцелуй феи» З. Е. Гердта, М. Львовского. Режиссёр: Эммануил Краснянский — Сергей
  — «Квадратура круга» В. П. Катаева, Постановка: Г. В. Зелинский — Абрам
 1959 — «Волшебные кольца Альманзора» Т. Г. Габбе, Реж.: О. П. Солюс — Флюгерио, министр двора
  — «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова. Режиссёры: Эраст Гарин и Хеся Локшина — Варфоломей Коробейников и Никифор Ляпис-Трубецкой, поэт-халтурщик
  — «4-й позвонок» Мартти Ларни, Постановка: Д. В. Тункель — Джерри Финн
 1963 — «Гурий Львович Синичкин» В. Дыховичного и М. Слободского, Реж.: Д. В. Тункель — Синичкин
 1964 — «Женский монастырь» В. А. Дыховичного и М. Слоболского (Киноспектакль) — Малахов, Спиридон
  — «Дон Жуан, или Любовь к геометрии» Макса Фриша, Реж.: Валентин Плучек — дон Тенорио
 1966 — «Старая дева» И. В. Штока — Чурин
  — «Интервенция» Л. Славина; режиссёр В. Н. Плучек —
 1967 — «Баня» В. В. Маяковского— Велосипедкин
  — «Безумный день, или Женитьба Фигаро» П. Бомарше; Реж.: Валентин Плучек — Бартоло
 1971 — «Обыкновенное чудо» Е. Л. Шварца, Реж.: Валентин Плучек, М. И. Микаэлян — Охотник
  — «Темп-1929» по произведениям Н. Погодина; режиссёр М. Захаров — пожилой
 1970 — «Затюканный апостол» А. Е. Макаенка, Реж.: Е. В. Радомысленский — Дед
  — «Мамаша Кураж и её дети» Б. Брехта, Реж.: Марк Захаров — Писарь
 1973 — «Пеппи Длинный чулок» Астрид Линдгрен, Реж.: М. Микаэлян — Полицейский
 1976 — «Горе от ума» А. С. Грибоедова — князь Тугоуховский
  — «Бег» М. А. Булгакова; Реж.: В. Н. Плучек — Грек-донжуан
 1979 — «Её превосходительство» С. И. Алёшина, постановка А. А. Ширвиндта — Дуайен
  — «Концерт для театра с оркестром» Григория Горина и Александра Ширвиндта Реж.: Александр Ширвиндт
  — «Родненькие мои» А. Смирнова, Реж.: Валентин Плучек — Сосед
  — «Молчи, грусть, молчи…» А. Ширвиндта, Реж.: А. Ширвиндт
  — «Страсти Черноморья» Фазиля Искандера, Реж.: Александр Ширвиндт — Крестьянин

Роли в кино 
 1937 — Белеет парус одинокий — Петя Бачей
 1940 — Личное дело — Лёва Прокушев
 1942 — Боевой киносборник № 9 — Маяк — Мальчишка-рыбачок
 1942 — Как закалялась сталь — Серёжка Брузжак
 1942 — Партизаны в степях Украины — Сашко
 1947 — Новый дом — Минька, младший сын Вешняка
 1947 — Сельская учительница — Цыганков
 1952 — Степные зори — Гриша
 1952 — Свадьба с приданым — Мишка
 1966 — Берегись автомобиля — опаздывающий на вокзал человек с чемоданами
 1969 — Цветы запоздалые — служитель банка
 1970 — Взрыв замедленного действия
 1971 — Старики-разбойники — директор обувного магазина
 1971 — Большой янтарь — Антон Бук, представитель Дома культуры
 1972 — Фитиль № 117 «Нокаут» — жилец
 1973 — Невероятные приключения итальянцев в России — работник проката автомобилей
 1974 — Рассказы о Кешке и его друзьях — жених
 1990 — Ералаш № 78 «Книголюб» — дедушка

Роли на телевидении 
 1966 — 1980 — Кабачок «13 стульев» — пан Профессор
 1970 — Спокойной ночи, малыши! — дедушка Так-Так
 1986 — Золотая рыбка — камео / пан Доктор

Озвучивание мультфильмов 

 1961 — Муравьишка-хвастунишка — Сверчок
 1963 — Баранкин, будь человеком! — Муравей
 1967 — Кузнец-колдун — Палач
 1967 — Песенка мышонка — Ёжик
 1967 — Ну и Рыжик — Пудель
 1968 — Белая шкурка
 1968 — Волшебник Изумрудного города (телеспектакль) — Страшила
 1968 — Кот, который гулял сам по себе — Кот
 1974 — Мешок яблок — Ёжик
 1976 — Все непонятливые — Грузовик
 1976 — Как Алдар-Косе перехитрил тигра — Алдар-Косе
 1977 — Лоскутик и облако
 1977 — Ходжа Насреддин — Ходжа Насреддин
 1980 — Первый автограф — Бобёр
 1980 — Странный зверь
 1981 — Сказка про Комара Комаровича — Комар
 1983 — Пингвинёнок — собака / олень
 1984 — Не хочу и не буду — Петух
 1984 — Кубик и Тобик — Котёнок
 1984 — Муфта, Полботинка и Моховая Борода — Муфта
 1984 — Фитиль № 269 (сюжет «Очевидное-невероятное») — профессор
 1985 — Из дневников Ийона Тихого. Путешествие на Интеропию — Профессор Тарантога
 1985 — Миссис Уксус и мистер Уксус — Мистер Уксус
 1986 — Как дед за дождём ходил — Дед
 1987 — Муфта, Полботинка и Моховая Борода (фильм второй) — Муфта
 1988 — Фунтик в цирке — Дурилло
 1988 — Ловушка для кошек — профессор Фушимыши
 1989 — Копилка
 1989 — Яблоня
 1990 — Свободный тиран
 1990 — Спутник икры
 1991 — Гостья — Старик

Примечания

Ссылки 
 Рунге Борис Васильевич (1925—1990).
 Сергей Капков, «Характерные актёры российского кино».

Актёры озвучивания России
Актёры озвучивания СССР
Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Персоналии:Московский театр сатиры
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Дети-актёры СССР
Кабачок «13 стульев»
Ведущие «Спокойной ночи, малыши»